Moje popevke naziv je kompilacijskog albuma Arsena Dedića, objavljenoga 1986. godine. Na albumu se nalazi 16 pjesama (uglavnom na tekst Drage Britvića) koje su Dedić ili Gabi Novak izvodili na festivalima u Krapini. Album je reizdan 2007. u proširenom izdanju.

Popis pjesama

Vanjske poveznice 
 Discogs: Moje popevke

Albumi Arsena Dedića
Albumi iz 1986.